Игиги может означать:
 Игиги — группа божеств шумеро-аккадской мифологии.
 Игиги — царь Аккада, правивший в XXI веке до н. э.